Royal Princess est le nom de plusieurs paquebots :
L'actuel Adonia de 2007 à 2011.
L'actuel Artania de 1984 à 2005.
Le futur Royal Princess, qui doit être lancé en 2013.